Batenburg, stad in de gemeente Wijchen (Gelderland)
Batenburg Techniek, beursgenoteerd bedrijf op het gebied van technische installaties
Marco Batenburg, preses der generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland